Saluda kan syfta på:

 Saluda, North Carolina
 Saluda, South Carolina
 Saluda, Virginia

Se även 
 Saluda County